Северная Америка — материк, вместе с Южной Америкой составляющий часть света Америка. В Северной Америке расположено 23 государства и 23 зависимые территории.

Десять государств Северной Америки находятся в континентальной части, остальные тринадцать принадлежат к островным государствам.

Крупнейшей страной Северной Америки является Канада, самой маленькой по площади — Гренада. По населению среди стран лидируют Соединённые Штаты Америки, которые также занимают первое место в мире по ВВП.

Ниже приведён алфавитный список стран Северной Америки с указанием их столиц, официальных языков, валют, площади, населения и ВВП (указаны значения за 2022 год), а также изображениями их флагов и положения на карте.

Государства

Зависимые территории

Примечания 

Списки стран
Списки:Северная Америка